Waterberg kann sich beziehen auf:

 Waterberg, auch Großer Waterberg, ein Tafelberg in Namibia, bildet zusammen mit dem Klein-Waterberg das Waterberg-Plateau
 Klein-Waterberg, auch Kleiner Waterberg, ein Tafelberg in Namibia, südwestlich des Großen Waterberg
 den Waterberg-Plateau-Park, ein Naturschutzgebiet in Namibia
 Waterberg (Distrikt), in der südafrikanischen Provinz Limpopo
 Waterberg (Südafrika), Höhenzug in der südafrikanischen Provinz Limpopo.